IPR steht als Abkürzung für:
 Indicação de Proveniência Regulamentada, zweite Stufe staatlich anerkannter Weinanbaugebiete in Portugal
 intellectual property right, (engl. für Geistiges Eigentumsrecht) siehe Geistiges Eigentum#Internationale Ebene
 Internationales Privatrecht
 Iowa Public Radio

iPr steht als Abkürzung für:
 Isopropyl, ein Rest in der Organischen Chemie mit der Summenformel C3H7, siehe Propylgruppe

Abkürzung